Citytv puede referirse a:

Citytv (Canadá), canal canadiense propiedad de Rogers Broadcasting.
Citytv (Colombia), canal local de Bogotá, Colombia, propiedad de la Casa Editorial El Tiempo.
Citytv (Bulgaria), canal musical de televisión de Bulgaria. 
Citytv, (España), canal privado de Cataluña, España. Actualmente se llama 8tv.